Rompecabezas, el término se refiere a:

Rompecabezas, juego de mesa.
Rompecabezas (2014), álbum de La Teja Pride.
Rompecabezas o mangual, arma medieval.